Montesa (motorfiets), een historisch Spaans motorfietsmerk
Montesa (Valencia), een gemeente in de Spaanse provincie Valencia
Montesa (geslacht), een geslacht van sabelsprinkhanen

Zie ook: Orde van Onze Lieve Vrouwe van Montesa